Ash Hill ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ash Hill (Kalifornien)
 Ash Hill (Missouri)
 Ash Hill (North Carolina)

Berge in den Vereinigten Staaten:
 Ash Hill (Berg, Kalifornien)
 Ash Hill (Maine)
 Ash Hill (Berg, Missouri)

Sonstiges:
 Ash Hill Long Barrow in Lincolnshire
 Ash Hill Megalithanlage im County Limerick Irland
 Ash Hill (Auckland), Vulkan in Neuseeland